Dorrego – stazione della metropolitana di Buenos Aires
Manuel Dorrego (1787-1828), un militare e politico argentino.
El fusilamiento de Dorrego, un cortometraggio muto del 1908 diretto da Mario Gallo.
Partido di Coronel Dorrego, un dipartimento (partido) dell'Argentina facente parte della Provincia di Buenos Aires.